Joachim Kunze ist der Name folgender Personen:

* Joachim Kunze (Politiker) (1930–2013), deutscher Politiker (SED)
 Joachim Kunze (Trompeter) (* 1966), deutscher Trompeter, Komponist und Pädagoge